Tommyland: The Ride е втори соло албум на барабаниста на американската хевиметъл група Mötley Crüe Томи Лий. Албумът съдържа песни от телевизионното шоу Tommy Lee Goes to College. Множество гост-музиканти са част от албума.

Състав 
 Томи Лий – барабани, вокали
 Скот Хъмфри – китара, клавиши
 Андрю Макмеън – пиано, вокали
 Фил Екс – китара, бек вокали
 Дерик Уибли – китара
 Дейв Наваро – китара
 Ник Лейшли – китара
 Карл Бел – китара
 Боби Андерсън – китара
 Чад Крюгър – китара
 Тим Доусън – китара
 Крис Чейни – китара
 Патрик Уорън – клавиши
 Карла Килстед – виола
 Мат Соръм – бек вокали
 Джоел Мадън – вокали в Tired
 Бъч Уокър – вокали, китара, бас
 Уил Кампаня – китара
 Томи Мак – бас
 Крис Крипин – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Томи Лий
Музикални албуми от 2005 година